Modern Love steht für:

 Modern Love (Fernsehserie), US-amerikanische RomCom-Anthologie-Serie (2019)
 Modern Love (Lied), Lied von David Bowie (1983)